37-й стрелковый корпус — воинское соединение в вооружённых силах СССР до и во время Великой Отечественной войны.

История 
Управление корпуса сформировано в августе 1939 года в Киевского Особого военного округа (далее КОВО).

17 сентября 1939 года управление корпуса вошло в состав Украинского фронта во время военного похода Красной Армии в восточные районы Польши — Западную Украину.

24-25 сентября 1939 года в состав корпуса вошла 124-я стрелковая дивизия.

В 1941 году Сформирован в г. Золочев Киевского ВО. Входил в состав 6-й армии и включал 80-ю, 139-ю и 141-ю стрелковую дивизию.

Корпус участвовал в Великой Отечественной войне против Германии. 22 июня 1941 года корпус вошёл в состав Юго-Западного фронта.

5 августа 1941 года потерпел поражение в ходе сражения под Уманью и попал в окружение. 1 сентября 1941 был расформирован.

Командование 
 Е. А. Могилёвчик, комдив, хх.03.1940 - хх.06.1940
 Кондрусев, Семён Михайлович, генерал-майор, хх.06.1940 - хх.03.1941
 С. П. Зыбин, комбриг, с марта 1941.

Боевой состав

На 2.10.1939 
 Управление корпуса.
 Корпусные части.
 124-я стрелковая дивизия.,
 130-я стрелковая дивизия.
 187-я стрелковая дивизия.

На 22.06.1941 
 139-я стрелковая дивизия (полковник Н. Л. Логинов)
Боевой состав: (полный)
 364 стрелковый полк
 609 стрелковый полк
 718 стрелковый полк
 354 артиллерийский полк
 506 гаубичный артиллерийский полк

Позже 
 189-я стрелковая дивизия 21.07.1941 — 31.07.1941
 139-я стрелковая дивизия 30.07.1941 — 01.08.1941
 387-я стрелковая дивизия 12.05.1943 — 10.07.1943
 347-я стрелковая дивизия 10.07.1943 — 03.11.1943
 127-я стрелковая дивизия 12.07.1943 — 21.08.1943
 320-я стрелковая дивизия 13.07.1943 — 29.07.1943
 118-я стрелковая дивизия 11.08.1943 — 12.09.1943
 221-я стрелковая дивизия 10.09.1943 — 02.12.1943
 116-я укреплённый район 26.10.1943 — 01.11.1943
 130-я стрелковая дивизия 24.12.1943 — 19.01.1944
 267-я стрелковая дивизия 03.01.1944 — 18.01.1944
 248-я стрелковая дивизия 02.02.1944 — 01.05.1944
 416-я стрелковая дивизия 08.02.1944 — 23.04.1944
 54-я гвардейская стрелковая дивизия 16.02.1944 — 01.03.1944
 61-я стрелковая дивизия 02.03.1944 — 29.03.1944
 96-я гвардейская стрелковая дивизия 24.03.1944 — 29.03.1944
 49-я гвардейская стрелковая дивизия 01.04.1944 — 05.05.1944
 59-я гвардейская стрелковая дивизия 29.05.1944 — 11.01.1945
 297-я стрелковая дивизия 22.01.1945 — 12.02.1945
 25-я гвардейская стрелковая дивизия 06.02.1945 — 14.02.1945
 316-я стрелковая дивизия 13.02.1945 — 09.05.1945
 337-я стрелковая дивизия 13.02.1945 — 15.02.1945
 108-я гвардейская стрелковая дивизия 21.04.1945 — 09.05.1945

Боевая деятельность 
1939 год

24-25 сентября 1939 года, совершив марш из Николаевской области, дивизия сосредоточилась в районе города Проскурова и 124-я сд вошла в состав 37-го ск.

Ко 2 октября корпус входил в состав Кавалерийской армейской группы Украинского фронта.

Состав корпуса:
 124-я стрелковая дивизия.
 130-я стрелковая дивизия.
 187-я стрелковая дивизия.
 124-я стрелковая дивизия (406, 622 и 781-й стрелковые, 469-й пушечный и 341-й гаубичный полки, 200-й отдельный батальон связи, 225-й отдельный сапёрный батальон, 202-й отдельный противотанковый дивизион, 193-й отдельный разведывательный батальон, 119-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион.

Командир дивизии Ф. Г. Сущий.
Военный комиссар дивизии Г. И. Жиляков.
Начальник штаба С. М. Рогачевский.

1941 год

14 марта

В марте корпус находился в КОВО. 14 марта командиром корпуса назначен комбриг С. П. Зыбин.

9 июня

Военный совет округа решил в войсках второго эшелона округа иметь носимый запас патронов у каждого ручного и станкового пулемёта, гранаты хранящиеся на складах распределить по подразделениям, половину боекомплета снарядов и мин иметь в снаряжённом состоянии, создать запас топлива не мене двух заправок.

21 июня

Корпус находился в резерве КОВО.

Командир корпуса комбриг С. П. Зыбин.

Состав корпуса:

 Управление в г. Золочев.
 80-я сд. Командир дивизии генерал-майор Прохоров Василий Иванович.
 139-я сд. Командир дивизии полковник Логинов Николай Логинович.
 141-я сд. Командир дивизии генерал-майор Тонконогов Яков Иванович.

22 июня

С началом боевых действий корпус вошёл в состав Юго-Западного фронта (далее ЮЗФ), находился в резерве.

8.00

Дивизии корпуса шли на запад по двум маршрутам на указанный рубеж юго-западнее г. Кременец. Северный маршрут проходил через Ямполь. Южный маршрут проходил через Волочиск. Корпус находился в районе Ямполь, Волочиск.

21.15

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко приказал командующему войсками фронта генерал-полковнику М. П. Кирпоносу силами 5-й и 6-й армий нанести удары на г. Люблин (Германия) и уничтожить противника.

Для уничтожения войск противника, вторгшихся на территорию СССР на этом направлении командующий войсками Юго-Западного фронта решил создать ударые группировки: северную ударную группировку — 22-й, 9-й, 19-й механизированные корпуса и 31-й стрелковый корпус — в районе г. Луцка; южную ударную группировку — 4, 8, 15-й механизированные корпуса и 37-й ск — в районе г. Броды. На первом этапе операции группировки войск должны были нанести удары на м. Сокаль.

По замыслу командующего 5-я и 6-я армии длжны были остановить продвижение противника и обеспечить развёртывание ударных группировок на своих рубежах. 36-й ск должен был выйти на рубеж г. Дубно — г. Кременец и прикрыть житомирское направление, а 37-й ск выйти юго-западнее г. Кременца, прикрыв тернопольское направление. В г. Тарнополе находился командный пункт Юго-Западного фронта.

23 июня

00.00. Корпус входил в состав второго эшелона фронта, ему предстояло пройти 150—200 км до рубежа юго-западнее г. Кременца для прикрытия тернопольского направления

8.00. С утра бои на границе разгорелись с новой силой. Войска 5-й и 6-й армий, сдерживая превосходящего противника, отстаивали каждую пядь советской земли. По приказу комфронта войска корпуса шли по двум маршрутам на указанный рубеж юго-западнее г. Кременец.

12.00. В районе Луцк, Броды, Ровно разворачивалось самое крупное встречное танковое сражение. Первыми вступили в бой 15-й и 22-й механизированные корпуса.

См. также 
 Польский поход РККА
 Присоединение Бессарабии к СССР

Примечания

Литература 
 Тузов А. В. В огне войны. Боевой путь 50-й гвардейской дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР. М., 1970. С. 3-5. (124-я стрелковая дивизия)
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. Часть третья. Сентябрь 1939 года. Война с запада — М., 2001.
 Мельтюхов, Михаил Иванович. Освободительный поход Сталина. М., Яуза, Эксмо, 2006. ISBN 5-699-17275-0 (см lib.rus.ec/b/300044/read)
 Исаев А. В. От Дубно до Ростова. — М.: АСТ; Транзиткнига, 2004. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/h/isaev_av3/index.html
 http://militera.lib.ru/memo/russian/bagramyan1/03.html  Баграмян И.X. Так начиналась война. — М.: Воениздат, 1971.
 Феськов В. И., Калашников К. А., Голиков В. И., Чмыхало В. И. «Красная Армия в июне 1941 года» — Томск: Издательство Томского университета, 2001. c. 37, 125—126.
 Военно-исторический журнал, 1967, № 3. с. 54.
 Краснознамённый Киевский. 1979. Карта-вклейка: 1.Группировка войск сторон на 22 июня 1941 г. и замысел немецкого-фашистского командования.

Ссылки 
 Сайт РККА. Энциклопедия. 
 Сайт СОЛДАТ.ru. Стрелковые и воздушно-десантные корпуса РККА 1941—1945 гг. 1. Стрелковые корпуса РККА на 22.06.1941.

Стрелковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны